Touffreville bzw. Touffréville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Touffreville im Département Eure
 Touffréville im Département Calvados
 Touffreville-la-Cable, ehemalige Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Touffreville-la-Corbeline im Département Seine-Maritime
 Touffreville-sur-Eu im Département Seine-Maritime